Гавиотас Сур има више значења:

 Гавиотас Сур, Ел Монал (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гавиотас Сур, Ел Седрал (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гавиотас Сур, Ел Чифлон (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику